Rezultati Prvenstva Anglije 1932 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Ellsworth Vines je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Henri Cochet (Drugi krog)
  Ellsworth Vines (Prvak)
  Frank Shields (Četrtfinale)
  Fred Perry (Četrtfinale)
  Sidney Wood (Četrtfinale)
  Bunny Austin (Finale)
  Jean Borotra (Četrti krog)
  Jack Crawford (Polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1932